Gipperich ist der Ortsname von
 Gipperich, Ortsteil von Drolshagen, Kreis Olpe

Gipperich ist der Familienname von
 Brian Gipperich, deutscher Handballspieler
 Jasmin Gipperich, österreichische Voltigiererin